Economia:
 Treball (economia), un dels factors de producció en l'economia clàssica.
 Física:
 Treball (física), en la mecànica newtoniana, és una mesura d'energia.
 Treball elèctric, treball en un camp elèctric.
 Treball (termodinàmica), treball en termodinàmica.
 Política:
Treball (PSUC) publicació periòdica del PSUC i posteriorment d'ICV.